« Plouf » est une onomatopée reproduisant le bruit émis par un objet tombant dans un liquide.
 Plouf est un héros d'une série de courts-métrages comiques français produits par Pathé Frères à l'époque du cinéma muet en 1917 et 1918, interprété par Fernand Rivers ;.
 Plouf est une chanson du groupe français les Wriggles.
 Jean Plouf (ou Jean Blouf) est un pionnier de Verchères.
 Plouf plouf est une formulette d'élimination.

Voir aussi 

Onomatopée